John R. Galvin je lahko:
 John Rogers Galvin - general KOV ZDA
 John Roderick Galvin - častnik VM ZDA in letalski as